Дивизион 1 2003/2004 () — 40-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2003/04 на сайте goalzz.com 

2003/2004
Алжир
Алжир
2003 год в Алжире
Спорт в Алжире в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004